

Anno 
 244 o 244 a.C.

Codici 
 244 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Geocentric Occultation Observation

Matematica 
 244 – numero